Йоганн фон Тільман (1765—1824) — саксонський, російський та прусський генерал кавалерії, учасник наполеонівських воєн.
 Клаус Тільман (* 1933) — міністр охорони здоров'я НДР (1989—1990).
 Макс фон Тільман (1846—1929) — німецький дипломат та політик.
 Теофіль Тільман (1799—1878) — французький скрипаль і диригент.

 Тільман Ріменшнайдер (1460—1531) — німецький скульптор і різьбяр.
 Тільман Сузато (1500—1570) — фламандський композитор, інструменталіст і нотний видавець.